Flavi (lucà), polític lucà del temps de la segona guerra púnica.
 Flavi (querusc), germà d'Armini rei dels queruscs.
 Flavi Aeci (Dorostana, Mèsia, 396 – Ravenna, 454), general romà d'origen escita.
 Flavi Arrià (Nicomèdia c. 95 – 180), historiador i filòsof grecollatí deixeble d'Epictet de Hieràpolis.
 Flavi Avià, poeta romà autor d'unes faules en vers elegíac dedicades a un tal Teodor.
 Flavi Calvisi, governador romà d'Egipte sota Marc Aureli.
 Flavi Caper, escriptor romà.
 Flavi Constantí, diversos personatges.
 Flavi Claudi Julià (331 /332 - 363), emperador romà (361-63).
 Flavi Dexter, prefecte del pretori.
 Flavi Esceví, senador romà. Portava una vida dissoluta i va entrar en la conspiració de Pisó contra l'emperador ...
 Flavi Eutropi, historiador roma.
 Flavi Fèlix, poeta africà de finals del segle V que va escriure cinc peces de l'antologia llatina.
 Flavi Fímbria, llegat de Gai Norbà en la guerra contra Sul·la.
 Flavi Focas, emperador romà d'Orient del 602 al 610.
 Flavi Gal, tribú militar sota Marc Antoni en la seva desafortunada campanya contra l'imperi Part.
 Flavi Heracleó, comandant de les tropes romanes a Mesopotàmia durant el regnat d'Alexandre Sever.
 Flavi Honori (384 – 423), emperador de l'Imperi Romà d'Occident del 395 al 423.
 Flavi Josep
 Flavi Juli Constanci, (317 – 361), emperador romà (337-61).
 Flavi Juli Constant (320 -350), emperador romà del 337 al 350.
 Flavi Juli Crisp (305 - 326), príncep romà, fill primogènit de l'emperador Constantí el Gran.
 Flavi Juli Dalmaci, cònsol el 333 i el 335.
 Flavi Juli Gal o Flavi Claudi Juli Constanci Gal, fill de Juli Constanci i de Gal·la, i net de Constanci Clor.
 Flavi Maternià, comandant dels guàrdies de la ciutat de Roma durant el regnat de Caracal·la.
 Flavi Màxim Magnenci o Flavi Popili Magnenci, emperador romà del 350 al 353.
 Flavi Merobaudes, poeta hispanoromà i cristià.
 Flavi Orestes, regent d'Itàlia durant el regnat del seu fill Ròmul Augústul (475 -76).
 Flavi Popili Nepocià, fill de Popili Nepocià i d'Eutròpia, germanastre de Constantí el Gran.
 Flavi Porfirogènit Constantí, emperador romà d'Orient del 911 ...
 Flavi Renat Vegeti, escriptor romà del .
 Flavi Ròmul Augústul, conegut com a Ròmul Augústul, (461-?), últim emperador romà d'occident (475-76).
 Flavi Sabí, diversos personatges.
 Flavi Sàlia, cònsol sota Constanci II el 348 juntament amb Flavi Filip.
 Flavi Sosípater Carisi (Campània s. IV -V), escriptor llatí.
 Flavi Sulpicià, sogre de l'emperador Pertinax.
 Flavi Teodosi el Vell, general de l'Imperi Romà d'Occident a les ordres de Valentinià I.
 Flavi Tiberi Maurici (539 -602), emperador romà d'Orient del 582 al 602.
 Flavi Timasi, general romà oriental del temps de Teodosi I el Gran (s. IV).
 Flavi Valeri Constanci, emperador romà del 305 al 306.
 Flavi Valeri Lleó (Tràcia, 401 – 474), emperador romà d'Orient (457-74).
 Flavi Valeri Sever, emperador romà (306 -307).
 Flavi Víctor, emperador romà.
 Flavi Vopisc, escriptor de la "Historiae Augustae".
 Dalmaci Flavi Annibalià, fill de Constanci Clor i la seva segona dona Flàvia Maximiana Teodora.
 Gai Flavi, diversos personatges.
 Gneu Flavi, jurista romà
 Quint Flavi (àugur) àugur del segle III aC.
 Quint Flavi (assassí) (s. I aC), assassí de l'esclau Panurgus.
 Luci Flavi (cavaller) (s. I aC), cavaller i comerciant romà.
 Luci Flavi (tribú), tribu de la plebs el 60 aC, pretor i governador.
 Luci Flavi Dextre, personatge de Bàrcino que va viure a la segona meitat .
 Marc Flavi, tribú de la plebs el 327 aC i 323 aC i
 Tit Flavi, diversos personatges